Le championnat de France féminin 1966-1967 est la  édition du plus haut niveau de handball en France. 

Le titre de champion de France de Nationale 1 est remporté pour la première et unique fois par le Stade Marseillais UC. Victorieuses de tous leurs matchs, les Marseillaises ont battu en finale l'Étoile sportive colombienne, tenante du titre

Première phase 

Le classement final des quatre poules est:

Poule A 

 
 
 
 
 
|}

Poule B  

 
 
 
 
 
|}

Poule C  

 
 
 
 
 
|}

Poule D  

 
 
 
 
 
|}

Phase finale 
Les résultats de la phase finale sont :

Références

Voir aussi 
 Coupe d'Europe des clubs champions 1966-1967
 Championnat de France masculin de handball 1966-1967

1966-1967
Handball féminin 1966-1967
Handball féminin 1966-1967
France féminin 1966-1967
France féminin 1966-1967